

Geografia

Italia
 Balbiano – l'unica frazione di Colturano in provincia di Milano

Persone
 Alfio Balbiano – calciatore italiano
 Luigi Balbiano – chimico italiano
 Vincenzo Balbiano – politico e militare italiano